

Geografia 
 Alberi Maritati – frazione di San Donato di Ninea

Persone 
 Alberto Maritati – magistrato e politico italiano
 Gianni Maritati – giornalista e scrittore italiano